Ярославский сельсовет

 Ярославский сельсовет (Дуванский район) — в Башкортостане
 Ярославский сельсовет (Ефремовский район) — в Тульской области
 Ярославский сельсовет (Никифоровский район) — в Тамбовской области